Diese Liste enthält die Senatoren der Freien Stadt Frankfurt im Jahr 1847.

Senatoren

Quellen 
 Staatskalender der Freien Stadt Frankfurt 1847, S. 1–4

1847
1847